Телепов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Телепов, Михаил Николаевич — российский психолог, кандидат психологических наук.
 Телепов, Николай Алексеевич (1916—2001) — русский советский живописец.